Opiliaceae – rodzina w większości pasożytniczych roślin z rzędu sandałowców, licząca 10 rodzajów i 33–36 gatunków. Najbardziej zróżnicowany rodzaj – Agonandra (liczy 10 gatunków) występuje w tropikach Ameryki Środkowej i Południowej. Pozostałe rodzaje występują w tropikalnej Afryce, Azji i w północnej Australii.

Morfologia 
Zawsze zielone krzewy i niewielkie drzewa, tylko drzewa z rodzaju Agonandra osiągają do 40 m wysokości. Liście są skrętoległe, ogonkowe, pojedyncze i całobrzegie. Kwiaty drobne zebrane w niewielki kwiatostan wyrastający w kątach liści. W większości przypadków obupłciowe, choć u niektórych gatunków są i rozdzielnopłciowe. Promieniste, zwykle 4-5-krotne, rzadko 3-krotne. Okwiat drobny lub całkowicie zredukowany. Pręciki występują w takiej samej liczbie jak listki okwiatu. Zalążnia jest górna. Owocem jest pestkowiec, o cienkiej owocni, mięsistym mezokarpie i drewniejącym endokarpie. Zawiera pojedyncze, duże nasiono.

Systematyka 
 Pozycja według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla sandałowcowatych. W przeszłości łączona była często z przemierżlowatymi.

 Wykaz rodzajów:
Według bazy Vascular Plant Families and Genera do rodziny należy 10 rodzajów.
 Agonandra Miers ex Hook.f.
 Cansjera Juss.
 Champereia Griff.
 Gjellerupia Lauterb.
 Lepionurus Blume
 Melientha Pierre
 Opilia Roxb.
 Pentarhopalopilia (Engl.) Hiepko
 Rhopalopilia Pierre
 Urobotrya Stapf

Zastosowanie 
Owoce kilku gatunków lokalnie są jadane. W Malezji spożywa się gotowane młode pędy niektórych gatunków. Korzenie i kora innych ma zastosowanie lecznicze.

Przypisy 

Opiliaceae